Нингуно, Таљер Меканико има више значења:

 Нингуно, Таљер Меканико (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Таљер Меканико (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику